XPS har flera betydelser:
 Förkortning för dokumentformatet XML Paper Specification.
 XPS är förkortning för Extruderad polystyren, en cellplast som ofta används för att isolera en platta på mark.
 XPS är en produktlinje av datorer från Dell.
 Peugeot XPS är en mopedmodell från Peugeot.
 XPS är förkortningen för X-ray Photoelectron Spectroscopy, en kvantitativ spektroskopisk analysmetod.